

Geografia
Pedro Betancourt – comune di Cuba, situato nella provincia di Matanzas

Persone
Ariel Betancourt (1970) – ex calciatore cubano
Armando Betancourt (1957-2021) – calciatore honduregno
Carlos Betancourt (1957) – ex calciatore venezuelano
Carlos Alberto Betancourt (1989) – ciclista su strada colombiano
Cristian Rogelio Benítez Betancourt (1986-2013) – calciatore ecuadoriano
Eddy Patterson Betancourt (...) – schermidore cubano
Fidel Betancourt (...) – attore spagnolo
Francisco Demetrio Sánchez Betancourt (1976) – ex nuotatore venezuelano
Guillermo Betancourt (1963) – ex schermidore cubano
Harrison Arley Mojica Betancourt (1993) – calciatore colombiano
Íngrid Betancourt (1961) – politica colombiana
Jonathan Betancourt, propr. Jonathan Enrique Betancourt Mina (1995) – calciatore ecuadoriano
Manuel Arteaga y Betancourt (1879-1963) – cardinale e arcivescovo cattolico cubano
María Betancourt (1947) – ex discobola cubana
Porfirio Armando Betancourt – calciatore honduregno
René Marcelo Ortubé Betancourt (1964) – arbitro di calcio boliviano
Rómulo Ernesto Betancourt Bello (1908-1981) – politico venezuelano
Sammy Betancourt, propr. Samuel Betancourt Fernández (1944) – ex cestista portoricano
Sixto Betancourt (1992) – calciatore guatemalteco

Pagine correlate
Béthencourt (disambigua)
Bettencourt

pt:Bettencourt